Robert Guy est un écrivain français né le  dans l'Aube et mort en  en Mayenne.

Biographie 
Son père était notaire. Robert Guy puise ses origines familiales à La Chapelle-au-Riboul où il a d'ailleurs été baptisé.

Juriste de formation, avocat à la Cour d'appel de Paris, il est ensuite juge au tribunal d'Avranches chargé du tribunal d'instance de Mortain. Il va consacrer lors de sa retraite le plus clair de son temps à l'occultisme.

Il sera parfois désigné comme le châtelain de Goué parce qu'il habitait près de Fougerolles-du-Plessis, dans une demeure du  (Château de Goué). Sa bibliothèque de  était largement consacrée à la sorcellerie et au paranormal.

Publications 
 La Responsabilité des notaires en tant que dépositaires de Fonds. Toulouse, impr. F. Boisseau ; Paris, Libr. du Recueil Sirey, 1933, in-8, 199 p.
 Candide au temps des soucoupes volantes, roman... Paris, Debresse ; (Niort, impr. de Nicolas), 1955. grand in-8, 95 p. Le Roman inédit. Série Arc-en-ciel
 Pangloss. Paris, Debresse ; (Niort, impr. de Nicolas), 1956. grand in-8, 95 p., figure. Le Roman inédit
 La maison du sorcier, sorcellerie en Mayenne et ailleurs. Éditions du Terras. 1980. (avec la coll.de Henri Hiret)
 La sorcellerie dans nos campagnes, l'insolite dans le Maine, le Perche et leurs confins. Siloë, Laval. 1984
 Nostradamus, prévisions 84 : avec les visions de l'auteur. Montreuil : Éd. Team international, 1984, 143 p., Collection 33
 Le diable, la vierge, les ermites et les saints dans les légendes de nos campagnes, éditions Siloë, Laval. 1989.

Notes et références

Liens externes 

Écrivain français du XXe siècle
Bibliophile français
Magistrat français du XXe siècle
Naissance en août 1907
Décès à 86 ans
Décès en octobre 1993
Décès dans la Mayenne
Naissance dans l'Aube
Auteur de traité sur la sorcellerie